Тобиас Камке (; родился 21 мая 1986 года в Любеке, ФРГ) — немецкий теннисист.

Общая информация 
Тобиас — один из двух сыновей Лутца и Маргит Камке; его старшего брата зовут Филипп.

В теннисе с пяти лет, любимый элемент игры — подача и выход к сетке после неё.

Спортивная карьера 
В сентябре 2019 года на Открытом чемпионате США проиграл в первом раунде Фернандо Вердаско в четырёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (15)

Победы (9)

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Германии